Гиперон:
 Гиперон — семейство элементарных частиц, содержащих минимум один s-кварк, но не содержащих более тяжёлых кварков (c и b). 
 «Гиперон» — серия российских панкратических прицелов для использования совместно со снайперскими винтовками СВД, СВДК и т.д.

 «Гиперон» — оборонное предприятие СССР.